Martini je nekdanje francosko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1978. Moštvo je nastopilo na sedmih dirkah, najboljši rezultat moštva je deveto mesto, ki ga je edini dirkač René Arnoux dosegel na Velikih nagradah Belgije, Avstrije in ZDA.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1978
Športna moštva, razpuščena leta 1978